КГПУ:
 Калужский государственный педагогический университет — университет в Калуга, Россия
 Карельский государственный педагогический университет — университет в Петрозаводске, Россия
 Кременчугский государственный политехнический университет — университет в Кременчуге, Украина
 Красноярский государственный педагогический университет — университет в Красноярске
 Криворожский государственный педагогический университет — университет в Кривом Роге, Украина
 Компрессорная газопоршневая установка

См. также 
 «Сибирячка-КГПУ» — женский футбольный и мини-футбольный клуб из Красноярска